Наталья Алексеевна Курносова (до 1999 — Жарова; р. 11 сентября 1975, Москва) — российская волейболистка. Нападающая-доигровщица. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Волейболом Наталья Жарова начала заниматься в московской СДЮСШОР № 65 у тренера Любови Григорьевны Даниловой. В 1991 году была принята в волейбольную команду ЦСКА, в составе которой провела большую часть своей игровой карьеры (12 лет из 18-ти). В армейском клубе Наталья 8 раз становилась призёром чемпионатов России, дважды выигрывала Кубок России и один раз Кубок обладателей кубков ЕКВ. Кроме ЦСКА играла в Турции и Италии, затем в команде Балаковская АЭС и московском «Динамо», в составе которого стала двукратной чемпионкой России.

В 2005 году главный тренер сборной России Джованни Капрара включил Наталью Курносову в состав национальную команды страны. Первым турниром в составе сборной для волейболистки стал розыгрыш Кубка Ельцина, завершившийся победой российской команды, а в июле Курносова дебютировала уже в официальных соревнованиях в матче отборочного турнира чемпионата мира 2006 против сборной Чехии. Также волейболистка приняла участие в квалификации Гран-при-2006, а в сентябре всё того же 2005 года в составе национальной команды России стала бронзовым призёром чемпионата Европы, прошедшего в Хорватии.

Клубная карьера 
 1991—2000 —  ЦСКА (Москва);
 1999 —  «Сирам Рома» (Рим);
 2000—2001 —  «Коджаелиспор» (Измит);
 2001 —  ЦСКА (Москва);
 2001—2002 —  «Карифак» (Фабриано);
 2002—2003 —  ЦСКА (Москва);
 2003—2004 —  Балаковская АЭС (Балаково);
 2004—2005 —  ЦСКА (Москва);
 2005—2007 —  «Динамо» (Москва);
 2007—2008 —  ЦСКА (Москва);
 2008—2009 —  Балаковская АЭС (Балаково).

Достижения

С клубами 
 двукратная чемпионка России — 2006, 2007;
 4-кратный серебряный призёр чемпионатов России — 1994, 1995, 1996, 1997;
 5-кратный бронзовый призёр чемпионатов России — 1992, 1993, 1998, 2001, 2004;
 двукратный победитель розыгрышей Кубка России — 1998, 2001;
 двукратный серебряный призёр Кубка России — 1997, 1999;
 двукратный бронзовый призёр Кубка России — 2005, 2006;
 серебряный призёр Лиги чемпионов ЕКВ 2007;
 победитель розыгрыша Кубка обладателей кубков ЕКВ 1998;
 двукратный бронзовый призёр Кубка обладателей кубков ЕКВ — 1996, 1997;
 серебряный призёр Кубка Топ-команд 2006.

Со сборной России 
 бронзовый призёр чемпионата Европы 2005;
 победитель розыгрыша Кубка Ельцина 2005.

Семья 
Мужем Натальи Курносовой является тренер сборной России Игорь Курносов (р. 1967). Их дочь — Кристина Курносова (р. 1997) — до 2015 играла за молодёжный состав волейбольной команды «Динамо» (Москва), а с 2015 выступает за «Заречье-Одинцово», с 2021 за клуб  «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

Примечания

Ссылки и источники 
 Профиль на сайте volleyservice.
 Профиль на сайте ЕКВ.
 Профиль на сайте Женской волейбольной Лиги Италии.
 cska.ru
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Волейболисты России
Игроки ЖВК ЦСКА Москва
Игроки ВК «Протон»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва